Mifflin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mifflin Township (Ashland County, Ohio)
 Mifflin Township (Franklin County, Ohio)
 Mifflin Township (Pike County, Ohio)
 Mifflin Township (Richland County, Ohio)
 Mifflin Township (Wyandot County, Ohio)
 Mifflin Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Mifflin Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 Mifflin Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Lower Mifflin Township, Pennsylvania
 Upper Mifflin Township, Pennsylvania